HLA ist die Abkürzung für:
 Hamburger Liste für Ausländerstopp
 Handball Liga Austria
 Handelslehranstalt
 High Level Architecture
 High Level Assembler
 Home Location Area
 Humanes Leukozytenantigen bzw. Human Leukocyte Antigen(s); siehe HLA-System
 Höheres Lehramt
 Höhere Lehranstalt im österreichischen Bildungssystem
 IATA-Code des Lanseria International Airport, Südafrika

Hla ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Hla (* 1952), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Pekhon

HLA